Ле́йард, Лэйард () — английская фамилия. Известные носители:

 Лейард, Остин Генри (1817—1894) — английский археолог.
 Лэйард, Ричард (род. 1934) — английский экономист.
 Лейард, Эдгар (1824—1900) — английский дипломат и естествоиспытатель-орнитолог.

Примечания